ТОИ — многозначная аббревиатура:
 ТОИ — табло отображения информации
 ТОИ — теоретические основы информатики
 ТОИ — типовая инструкция по охране труда
 ТОИ — типовая отраслевая инструкция
 ТОИ — Типовые отраслевые инструкции по охране труда
 ТОИ — Тихоокеанский океанологический институт Дальневосточного отделения Российской академии наук

См. также 
 УТОИ — устройство трансляции и обработки информации
 
  — аббревиатура латиницей